Lead Me On – album di Amy Grant
Lead Me On – singolo di Amy Grant
Lead Me On – album di Loretta Lynn e Conway Twitty